Фінал Кубка Америки з футболу 2019 — фінальний матч 46-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу 2019, організованого КОНМЕБОЛ. Гра відбулась 7 липня 2019 року на «Маракана» в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Переможцем стали господарі які здобули перемогу з рахунком 3–1 над збірною Перу, це перша перемога бразилійців з 2007 року.

Передмова 
Статистика зустрічей між збірними на Кубку Америки:

Фінали збірних за роками:

Шлях до фіналу

Матч

Примітки

Посилання 

    
Кубок Америки з футболу 2019 , CONMEBOL.com

2019
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 7 липня
Липень 2019